Vorbereitungslehrgang steht für
 Vorbereitungslehrgang (Hochschule), ein Einführungs- oder fachgebundener Zulassungskurs
 Vorbereitungslehrgang (Berufsqualifikation), die Kurse diverser beruflicher Weiterbildungsabschlüsse
 Vorbereitungslehrgang (Höhere Schule), ein Aufnahmekurs zur Matura für Berufstätige in Österreich